Масенков — фамилия; имеет женскую форму Масенкова.
 Масенков, Константин Егорович (1910 — ?) — советский шахтёр из Донбасса, Герой Социалистического Труда (1957).

Масенкова 
 Масенкова, Любовь Викторовна (род. 1985) — российская спортсменка, призёр чемпионата России по вольной борьбе, кандидат в мастера спорта России.
 См. также 
 Масенково